Дэвид Цзян Давэй (, ); род. 29 июня 1947, Шанхай, Китай), более известен как Дэвид Чианг — гонконгский актёр, режиссёр и продюсер. Звезда фильмов боевых искусств 1970-х от студии братьев Шао. Его фильмография насчитывает свыше 130 кинофильмов и 30 сериалов. Лауреат премии Азиатско-тихоокеанского кинофестиваля в категории Лучшая мужская роль за фильмы Месть и Братья по крови.

Биография 
Мать Дэвида, Хун Вэй (настоящее имя — Ло Чжэнь), и отец, Янь Хуа (настоящее имя — Цзян Кэци), были известными китайскими кинозвёздами, приехавшими в Гонконг в конце 1940-х во время гражданской войны в Китае. Дэвид начал свою актёрскую карьеру ещё в раннем возрасте, появившись в ряде чёрно-белых фильмах, когда ему было всего четыре года.

В 1966 году, во время работы каскадёром и постановщиком боёв на студии братьев Шао, он был замечен режиссёром Чжан Чэ, увидевшим в юноше потенциал и экранный внешний вид и ставшим впоследствии его наставником. Чэ дал ему сценическое имя Дэвид, в то время как его настоящим английским именем было Джон.

С внезапным уходом со студии тогдашней суперзвезды Джимми Ван Юя в 1969 году, Шао Жэньлэн и другие члены руководства студии начали подыскивать кандидата на нового основного «героя» боевиков и сделали предложение Дэвиду. Под руководством своего наставника Дэвид получил приз на 16-м Азиатско-тихоокеанском кинофестивале в 1970 году за роль в фильме Месть. В 1972 году получил премию Золотая лошадь в категории «Лучшая мужская роль» за фильм Братья по крови. В 1973 году на 19-м Азиатско-тихоокеанском кинофестивале получил награду за роль в фильме Конфликт поколений.

В 1973 году Дэвид вместе с Чжан Чэ покинули Гонконг и основали собственную независимую кинокомпанию Chang's Film Co. (кит. 長弓電影公司). При поддержке и поощрении Шао Жэньлэна, фильмы новой компании распространялись по каналам студии Шао. На новой студии Дэвид смог попробовать себя в режиссуре, производстве и написании сценариев к фильмам. На рубеже 1970-х и 1980-х Дэвид активно снимался у разных режиссёров, включая Ли Ханьсяна, Пао Сюэли, Хэ Мэнхуа, Лю Цзяляна. 1980-й стал годом первого появления в телесериале The Green Dragon Conspiracy, а после в Princess Chang Ping и Dynasty. В середине 1980-х Дэвид работал с двумя братьями,  и , в комедии Легенда о Совe. Дэвид также исполнил роли в фильмах Бросающий вызов и Ограбление под режиссурой Эрика Цана. С конца 1980-х по 1990-е срежиссировал ряд фильмов. С 2000-х продолжил работу в кино и сериалах. В 2006 году был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в сериале TVB Revolving Doors of Vengeance.

В 2004 году Дэвид получил звезду на Гонконгской «Аллее славы», которая чтит знаменитостей гонконгского кинематографа.

Семья 
В 1974 году женился на , имеет троих детей — Элейн Цзян (1974), Ив Цзян (1983) и Джон Цзян мл. (1995).

Примечания

Ссылки 
 IMDb entry
 HKMDB enrty
 Hong Kong Cinemagic entry

Киноактёры Гонконга